Arruazu är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arruazu ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arruazu är huvudsakligen lite bergig. Arruazu ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arruazu. Runt Arruazu är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km väster om Arruazu. I omgivningarna runt Arruazu växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra